Melville ist der Familienname folgender Personen: 

 Alexander Leslie-Melville, 9. Earl of Leven (1749–1820), britischer Adliger
 Alexander Leslie-Melville, 12. Earl of Leven (1817–1889), britischer Adliger
 Alexander Leslie-Melville, 16. Earl of Leven (1924–2012), britischer Adliger
 Alexander Leslie-Melville, 17. Earl of Leven (* 1984), britischer Adliger
 Alexander Gordon Melville (1819–1901), irischer Anatom und Hochschuzllehrer
 Andreas von Melville (1624–1706), deutscher Generalmajor, Verwaltungsbeamter und Politiker
 Andrew Melville (1545–1622), schottischer Theologe
 Andy Melville (* 1968), walisischer Fußballspieler
 Archibald Leslie-Melville, 15. Earl of Leven (1890–1947), britischer Adliger
 Arthur Melville (1855–1904), schottischer Maler
 Betty Leslie-Melville (1927–2005), US-amerikanische Tierschutzaktivistin
 Carl Melville (1875–1957), deutscher Bildhauer 
 Cyron Melville (* 1984), dänischer Schauspieler und Musiker
 David Leslie-Melville, 10. Earl of Leven (1785–1860), britischer Adliger
 Eric Melville (1961–2017), südafrikanisch-französischer Rugby-Union-Spieler
 George W. Melville (1841–1912), US-amerikanischer Forschungsreisender
 Gert Melville (* 1944), deutscher Mediävist
 Harry Melville (1908–2000), schottischer Chemiker
 Henry Dundas, 1. Viscount Melville (1742–1811) schottischer Politiker
 Herman Melville (1819–1891), US-amerikanischer Schriftsteller

 Jean-Pierre Melville (1917–1973), französischer Filmregisseur
 John Leslie-Melville, 11. Earl of Leven (1786–1876), britischer Adliger
 John Melville, 14. Earl of Leven (1886–1913), britischer Adliger
 Johnny Melville (* 1948), schottischer Komiker, Clown und Schauspieler 
 Kerry Melville, Geburtsname von Kerry Reid (* 1947), australische Tennisspielerin
 Marvin Melville (* 1935), US-amerikanischer Skirennläufer 
 Nigel Melville (* 1961), englischer Rugby-Union-Spieler
 Philip de Melville, schottischer Adliger und Beamter
 Robert Dundas, 2. Viscount Melville (1771–1851), schottischer Politiker
 Rodney Melville (* 1941), US-amerikanischer Richter
 Ronald Melville (1903–1985), britischer Botaniker
 Ronald Leslie-Melville, 13. Earl of Leven (1835–1906), britischer Adliger
 Sam Melville (1936–1989), US-amerikanischer Schauspieler
 Scott Melville (* 1966), US-amerikanischer Tennisspieler

Melville ist der Name folgender Schiffe:
 HMS Melville, drei Schiffe der Royal Navy
 USS Melville, zwei Schiffe, die zu Ehren von George W. Melville benannt wurden
 HMAS Melville, ein Schiff und eine Landeinrichtung der Royal Australian Navy
 R/V Melville (USNS Melville, jetzt BRP Gregorio Velasquez), ein ozeanographisches Forschungsschiff

Melville steht für folgende geographischen Objekte:

Orte in Australien:
 Melville (Western Australia)

Orte in Kanada:
 Melville (Ontario)
 Melville (Saskatchewan)

Orte in Neuseeland:
 Melville (Neuseeland)

Orte in Südafrika:
 Melville (Südafrika)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Melville (Illinois)
 Melville (Indiana)
 Melville (Louisiana)
 Melville (Missouri)
 Melville (Montana)
 Melville (New York)
 Melville (North Carolina)
 Melville (North Dakota)
 Melville (Oregon)
 Melville (Rhode Island)
 Melville (Tennessee)
 Melville Crossroads, Maryland
 Melville Landing, Vermont
 Melville Village, Connecticut

Sonstige:
 Kap Melville, Kap von King George Island, Südliche Shetlandinseln
 Melville Peak, Berg auf King George Island, Südliche Shetlandinseln
 Melville Highlands, Hochland auf Laurie Island, Südliche Orkneyinseln
 Melville Point, Landspitze an der Hobbs-Küste, Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Melville-Gletscher, Gletscher im Grahamland, Antarktika
 Melville-Bucht, Bucht der Baffin Bay, Grönland

Siehe auch:
 Melville Island
 Viscount Melville, britischer Adelstitel
 Brandy Melville, italienische Bekleidungsmarke
 Melvill